Евпоріє () — супутник Юпітера, відомий також під назвою Юпітер XXXIV.

Відкриття 

Відкритий у 2001 році групою астрономів з Гавайського університету під керівництвом Скота Шепарда. Отримав тимчасове значення S/2001 J 10 . В 2003 Міжнародний астрономічний союз присвоїв супутнику офіційне ім'я Евпоріє в честь однієї з ор з греческої міфології .

Орбіта 

Супутник проходить повний оберт навколо Юпітера на відстані приблизно 20 000 000 км за 550,74 діб. Орбіта має ексцентриситет 0,14. Нахил ретроградної орбіти до локальної площини Лапласа 150°. Як і всі інші зовнішні супутники, Евпоріє обертається у напрямку, протилежному від напрямку обертання Юпітера. Знаходиться у групі Ананке і є найближчим до Юпітера супутником з цієї групи..

Фізичні характеристики 

Діаметр Евпоріє приблизно 2 кілометри.

Примітки 

Супутники Юпітера